Ричард Дорианович Матвийчук (, род. 5 февраля 1973, Эдмонтон) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника. Играл за сборную команду Канады.

Обладатель Кубка Стэнли. Провел более 900 матчей в Национальной хоккейной лиге.

Игровая карьера 
Хоккейную карьеру начал в 1989 году в ЗХЛ.

В 1991 был избран на драфте НХЛ под 8-м общим номером командой «Миннесота Норт-Старз».

В течение профессиональной клубной игровой карьеры, продолжавшейся 17 лет, защищал цвета команд «Миннесота Норт-Старз», «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Девилз».

Всего провел 919 матчей в НХЛ, включая 123 игры плей-офф Кубка Стэнли.

Был игроком молодежной сборной Канады, в составе которой участвовал в 4 играх. Выступал за национальную сборную Канады, провел 7 игр в ее составе.

Тренерская карьера 
С мая 2012 года работал с клубом Центральной хоккейной лиги «Аллен Американс». 12 июня 2014 года заключил контракт с клубом «Миссури Маверикс» (СХЛ).

Награды и достижения 

 Билл Хантер Мемориал Трофи (ЗХЛ) - 1992.
 Обладатель Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз» - 1999.

Ссылки 

 
 

Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Канады
Хоккеисты Канады
Родившиеся в Эдмонтоне
Родившиеся в 1973 году
Родившиеся 5 февраля
Задрафтованные ХК «Миннесота Норт Старз»